Molini ima više značenja:
 Molini (Alesandrija)
 Molini (Ankona)
 Molini (Avelino)
 Molini (Beluno)
 Molini (Bergamo)
 Molini (Bolcano)
 Molini (Đenova)
 Molini (Imperija)
 Molini (Savona)
 Molini (Trento)
 Molini (Verbano-Kuzio-Osola)
 Molini (Vičenca)